Кассань, Андре (, 1926—1913) — французский изобретатель
Кассань, Луи Викторен (, 1774—1841) — французский военный деятель
Кассань, Пьер (, 1763—1833) — французский военный деятель